Петер Франкл (; род. 2 октября 1935, Будапешт) — венгерско-британский пианист, педагог.

Биография 
Окончил Будапештскую музыкальную академию, где учился у Акоша Хернади, Золтана Кодаи и Лео Вайнера. В 1957 г. завоевал первую премию на парижском конкурсе Лонг и Тибо, вслед за чем началась его международная карьера. В 1962 г. Франкл впервые выступил в Лондоне; в 1967 г. дебютировал в Нью-Йорке с Кливлендским оркестром. В дальнейшем обосновался в Англии, затем — в США.

Выступал с лучшими оркестрами, включая Берлинский филармонический оркестр, оркестр Консертгебау, Израильский филармонический оркестр, оркестр Парижа, британские и американские оркестры.

Среди осуществлённых Франклом записей — все фортепианные произведения Шумана (в том числе фортепианные дуэты и произведения для клавира в четыре руки), все полонезы Шопена, все произведения Дебюсси для фортепиано соло, многие сольные и ансамблевые сочинения Моцарта, Шуберта, Брамса. В концертной истории Франкла видное место занимает исполнение фортепианного концерта Бриттена с оркестром под управлением автора.

Наряду с сольными концертами исполняет также камерную музыку, тесно сотрудничая с Д.Пауком (скрипка) и  (виолончель).

Профессор фортепиано в .

Награды и признание 
 1-я премия на конкурсе Лонг и Тибо (Париж, 1957)
 1-я премия на Международном музыкальном конкурсе ARD (Мюнхен, 1957)
 1-я премия на Международном фортепианном конкурсе BNDES (Рио-де-Жанейро, 1959)
 Орден Заслуг (Венгрия)

Примечания

Литература 
 Григорьев Л., Платек Я. Современные пианисты. — М.: Советский композитор, 1990.

Ссылки 
 
  

Выпускники Музыкальной академии Ференца Листа
Академические музыканты Венгрии
Академические музыканты Великобритании
Кавалеры венгерского ордена Заслуг
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Йельской школы музыки